Налбандя́н (, от նալբանդ - кузнец) — армянская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Налбандян, Алексан Аветисович (род. 1971) — армянский и российский боксёр, призёр чемпионата мира (1999).
 Налбандян, Алина Петровна (род. 1998) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта (подводный спорт).
 Налбандян, Арам Багратович (1908—1987) — советский физико-химик, академик АН Армянской ССР.
 Налбандян, Арпеник Аркадьевна (1916—1964) — советский художник.
 Налбандян, Вагинак Оганесович (1937—2017) — советский и российский танцор, хореограф, народный артист Российской Федерации (2009).
 Налбандян, Вартан (род. 1973) — армянский футболист.
 Налбандян, Ваче Смбатович — академик АН Армении
 Налбандян, Давид (род. 1982) — аргентинский теннисист.
 Налбандян, Дмитрий Аркадьевич (1906—1993) — советский художник.
 Налбандян, Луиза (1926—1974) — американский учёный-арменовед, историк и педагог, профессор кафедры истории и один из основателей кафедры армянских исследований университета Фресно.
 
 Налбандян, Мкртыч Самвелович (род. 1988) — армянский футболист.
 Налбандян, Ованес Аракелович (1871—1942) — российский и советский скрипач и музыкальный педагог.
 Налбандян, Овик Гагикович (1947—2018) — доктор физико-математических наук, зав. отделом Института физики атмосферы РАН (1994—2007).
 Налбандян, Сурен Рубенович (род. 1956) — советский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр (1976).
 Налбандян, Тигран Ваанович (род. 1975) — армянский шахматист, гроссмейстер.
 Налбандян, Эдвард Агванович (род. 1956) — советский и армянский дипломат, министр иностранных дел Армении.

Топоним 
 Налбандян — село в Армавирской области Армении.

Примечания